Harf ist der Familienname folgender Personen:

 Mechtild Harf (1946–1991), deutsche Diplom-Volkswirtin und Namensgeberin für einen Wissenschaftspreis
 Peter Harf (* 1946), deutscher Geschäftsmann
 Stella Harf (1890–1979), deutsche Schauspielerin

HArF ist
 die Summenformel von Argonfluorohydrid

Siehe auch:
 Harff

Abkürzung